Snelders kan verwijzen naar:
 Eddy Snelders
 Gerard Snelder
 Harry Snelders
 Kristof Snelders
 Theo Snelders